Et alors ? (As If), une série télévisée britannique, diffusée de 2001 à 2004 ;
 Et alors ? (What's Going On ?), un film libanais réalisé par Jocelyn Saab, sorti en 2010 ;
 Et alors ? (2022), album d’Adé.